Carum flabellifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Carum flabellifolium ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
flabellifolium